SIDA: acronimo francese per "Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise" e acronimo spagnolo per "Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida"; in Italia è più usato AIDS, acronimo dell'inglese "Acquired Immune Deficiency Syndrome"
 Sida (o Side): antica città dell'Asia Minore, nella Panfilia
 Sida, genere di piante appartenenti alla famiglia delle Malvaceae
 Sida'', film di Gaspar Noé, presentato al Festival di Cannes 2006
 SIDA: acronimo del Sindacato Italiano Dell'Auto, federazione della CONFSAL
 SIDA''', azienda della provincia di Brescia che opera nel settore del vending

Altri progetti